Leslie Brooke ist der Name folgender Personen:

* Leslie Brooke (Rennfahrer) (1910–1967), britischer Automobilrennfahrer
 Leonard Leslie Brooke (1862–1940), britischer Zeichner, Maler und Autor